Le terme Hispano-arabe peut correspondre :
 pour le peuple à un terme du vocabulaire des croisades,
 à la race chevaline, Hispano-arabe.